Система водоподачи Восточного Крыма — предназначена для снабжения артезианской водой юго-востока Крыма. Строительство началось 1 октября 2016 года. Завершить строительство первого этапа планировалось в декабре 2019 года. Стоимость работ первого этапа — 4 млрд рублей.

После завершения работ по второму этапу, запланированному на декабрь 2022 года, система водоподачи свяжет три группы артезианских скважин с системой водоподготовки Феодосии и Керчи.

История строительства 
Первоначально планировалось строительство водовода от Нежинского и Просторненского водозаборов до Керчи. Затем в проект было добавлено строительство водовода от Новогригорьевского водозабора и потребитель — Феодосия.

Работы по первому этапу были разбиты на три части:
 проектирование — «Проектирование трактов водоподачи с каскадом насосных станций от Просторненского, Нежинского и Новогригорьевского водозаборов до проектируемой насосной станции в районе с. Октябрьское»,
 строительство водовода — «Строительство тракта водоподачи от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов с предусматриваемыми сбросами в Северо-Крымский канал (1-й этап)»,
 установка оборудования и запуск — «Мероприятия по строительству системы водоподачи в восточной части Крымского полуострова, в том числе: строительство тракта водоподачи от Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов с предусматриваемыми сбросами в Северо-Крымский канал (1-й этап)».

Прокладка водовода до ВНС-1 была завершена в 2017 году. В декабре проводились работы по испытанию водовода.

В начале июля 2018 года работы по первому этапу строительства были выполнены на 98 %, требовалось осуществить пусконаладочные работы.

25 октября 2018 года Госстройнадзор РК выдал разрешение на строительство тракта водоподачи до Феодосии и Керчи (второго этапа).

Летом 2020 года в рамках второго этапа приступили к укладке чугунных труб от села Владиславовка до Керчи. К этому времени работы по укладке чугунных труб от Октябрского до Владиславовки и пластиковых от Владиславовки до Феодосии были выполнены более чем на 90 %.

К июню 2021 года трубы до Феодосии были уложены на 99 %, до Керчи на 25 %. К октябрю общая готовность участка от Владиславовки до Керчи составляла 12 %.

Эксплуатация 
Эксплуатация водовода началась в засушливое лето 2018 года, ещё до завершения работ по первой очереди, что позволило увеличить поставки воды с Нежинского и Просторненского водозаборов до 100 тыс. м³ в сутки и начать эксплуатацию Новогригорьевского водозабора в объёме 30 тыс. м³ в сутки. Дополнительные объёмы подземных вод позволили обеспечить Восточный Крым в условиях, когда сброс воды из Белогорского водохранилища был прекращён уже 5 июля, тогда как в предыдущие годы воды хватало до осени.

Проектная мощность — 195 тыс. м³ в сутки, из них 106 тыс. м³ в сутки предназначены для Феодосии, 89 тыс. — в Керчь. Фактическое потребление Феодосии составляет от 40 тыс. м³ в сутки в зимний период, до 125 тыс. м³ в сутки в летний.

Основные элементы 

В качестве источников используются Нежинский, Просторненский и Новогригорьевский водозаборы, построенные в 2014—2016 годах.

Первый этап 
Водозаборы расположены на территории Джанкойского и Нижнегорского районов. Наиболее удалённым является Просторненский, от него две нитки магистрального водовода будут проложены к Нежинскому водозабору. Далее две нитки большего диаметра будут проложены на юг до сбросной камеры № 1 в Северо-Крымский канал, далее вдоль канала, с пересечением реки Салгир в районе ПК-136, до насосной станции ВНС-1 (в 14 км от НС-2 Северо-Крымского канала).

Нежинский и Просторненский водозаборы имеют наибольшую производительность — по 75 тыс. м³ в сутки и были запущены в работу в 2015 году.

Новогригорьевский водозабор — самый южный и с наименьшей производительностью — 45 тыс. м³ в сутки. От него две нитки водовода пройдут на восток до Северо-Крымского канала к сбросной камере № 2, с пересечением реки Биюк-Карасу в районе ПК-170. Далее небольшой участок насосной к станции ВНС-1.

ВНС-1 запроектирована на северной окраине села Октябрьское.

Абсолютные отметки:
 устья скважин Просторненского водозабора — 3,2 м,
 устья скважин Новогригорьевского водозабора — 38,6 м,
 сбросная камера № 1 — 19,3 м,
 ВНС-1 — 6,5 м.

На первом этапе планируется проложить 64,094 км тракта водоподачи, в том числе:
 участок «Просторненский водозабор — Нежинский водозабор» — 10,27 км,
 участок «Нежинский водозабор — сбросная камера № 1» — 7,044 км,
 участок «сбросная камера № 1 — ВНС-1» — 18,612 км,
 участок «Новогригорьевский водозабор — сбросная камера № 2» — 25,681 км,
 участок «сбросная камера № 2 — ВНС 1» — 3,401 км.

Часть дюкеров на пересечении преград будет трехниточными, при этом использование двух ниток будет полностью обеспечивать расчётную пропускную способность. Исполнителем работ выбрано АО «Объединённая Энергостроительная корпорация».

Второй этап 
На втором этапе ведётся строительство двухниточного водовода от ВНС-1 до ВНС-2 (расположенной возле НС-16 Северо-Крымского канала). На этом участке диаметр труб максимальный — 1200 мм. Построен с использованием напорных чугунных труб ВЧШГ с внутренним цементно-песчаным покрытием и цинковым/лаковым наружным покрытием.

От НС-2 один отвод пойдёт на юг к Феодосии, другой — на Керченский полуостров к НС-3.

Ветка на Феодосию короткая, выполнена пластиковыми трубами. Ее продолжением от станции водоподготовки является Судакский водовод.

Протяженность керченской ветки составит 93,57 км, расчетная пропускная способность — 89 тыс. м³ воды в сутки. Используются чугунные трубы ВЧШГ.

См. также 
 Водоснабжение Крыма
 Водоснабжение Керчи

Примечания

Ссылки 
 Мероприятия по строительству системы водоподачи в восточной части Крымского полуострова
 Глава администрации провёл совещание по строительству системы водоподачи от Нежинского и Новогригорьевского водозаборов для обеспечения водоснабжением населения восточной части Крыма
Фото
 Монтаж камер

Строительные проекты России
Жилищно-коммунальное хозяйство России
Водные объекты Керчи
Водоснабжение Крыма
Феодосия
Джанкойский район
Нижнегорский район
Водопроводы России
Экономика Керчи